Шевијон може да се односи на:

 Шевијон (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шевијон (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шевијон сир Ијар, насељено место у Француској, у департману Лоаре